Рипальта-Арпіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона
 Рипальта-Гуерина — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона
 Рипальта-Кремаска— муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона